

Sigle 
 Qualifications and Curriculum Authority  – organismo del sistema scolastico britannico
 Qualitative Comparative Analysis  – tecnica di analisi comparativa in uso nelle scienze politico-sociali
 Quantitative Coronary Angiography  – coronarografia quantitativa
 Quantum Cellular Automata  – analogo del transistor nel quantum computing

Codici 
 QCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile della Mecca (Arabia Saudita)